Die byzantinische Offiziersfamilie Batatzes (oder Vatatzes) stellte im 13. Jahrhundert drei oströmische Kaiser, anfangs in Nikaia, später in Konstantinopel: Johannes III. (1222–1254), Theodor II. (1254–1258) und Johannes IV. (1258–1261). Da Theodor II. (auch) den Familiennamen seiner Mutter trug, Laskaris, werden die jüngeren Generationen der Batatzes üblicherweise unter dem Namen Laskaris geführt.

Stammliste 
 Basileios Batatzes; † wohl 1193, Heerführer gegen die Bulgaren
 Isaak Dukas Batatzes, Sebastokrator; † 1261
 Johannes Dukas Batatzes, Sebastokrator, * wohl 1215; † um 1240
 Theodora Dukaina Komnene Palaiologina Batatzaina, * wohl 1240; † 1303; ⚭ 1253 Michael VIII., Kaiser 1259–1282 (Palaiologen)
 Tochter
 Sohn
 Johannes III. Dukas (Batatzes), * wohl 1192; † 1254, Kaiser 1222–1254, ⚭ I Eirene Dukaina Komnene Laskarina, * wohl 1192; † 1254, Tochter des Kaisers Theodor I. Komnenos Laskaris; ⚭ II 1244 Costanza (Anna), * 1233/1234; † April 1308 (vielleicht auch 1313) als Nonne in Valencia, Tochter des Kaisers Friedrich II. und der Bianca Lancia
 Theodoros II. Dukas Laskaris, * Anfang 1222; † August 1258 als Mönch, Kaiser 1254–1258; ⚭ Frühjahr 1235 Elena von Bulgarien, * 1224; † vor 1254, Tochter des Zaren Iwan Assen II. – Nachkommen siehe Laskariden

Literatur 
 
 Wilhelm Karl von Isenburg: Europäische Stammtafeln. Band 2: Die außerdeutschen Staaten. J. A. Stargardt, Berlin 1936, Tafel 182.

Spätbyzantinisches Reich
Griechisches Adelsgeschlecht